Seznam ptic v Sloveniji navaja 380 prostoživečih vrst ptic, ki so bile potrjeno opažene na ozemlju Slovenije med letoma 1800 in 2011 ter so navedene v zadnjem preglednem seznamu komisije za redkosti Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije iz leta 2012, poleg njih pa še 35 vrst, ki so bile v naravo vnešene umetno in v Sloveniji niso vzpostavile prostoživeče populacije - te niso del uradnega seznama in se ne upoštevajo pri skupnem številu vrst. Število 380 predstavlja skoraj 40 % vseh vrst, ki so navedene na uradnem seznamu ptic zahodne Palearktike Združenja evropskih komisij za redkosti (AERC).

Seznam je urejen po redovih ptic; vrstni red sledi sistemu, kot ga uporablja uradni seznam AERC, le vrste brez prostoživečih populacij so združene na koncu vsakega reda in označene s temnejšo barvo. Navaja slovensko ime, nekatera druga bolj znana slovenska imena za to vrsto, znanstveno ime vrste, kategorijo in morebitni varstveni status. Kategorije so:
 A: prostoživeča vrsta, ki je bila opažena vsaj enkrat od leta 1950.
 B: prostoživeča vrsta, ki po letu 1949 ni bila več zabeležena na ozemlju Slovenije.
 C: iz ujetništva namerno spuščena ali pobegla vrsta, ki uspeva v naravi (ima gnezdečo populacijo).
 C1: vrsta, ki se pojavlja zgolj kot posledica človekovega vnašanja v naravo.
 C2: vrsta, ki jo je v naravo vnesel človek, vsaj določen delež gnezdečih osebkov te vrste pa je naravnega izvora.
 C3: vrste, ki jih je človek uspešno naselil na območje nekdanje razširjenosti.
 C4: udomačena vrsta s populacijo v naravi.
 C5: vrsta, ki izhaja iz naturaliziranih populacij v tujini.
 D: vrsta z nejasnim poreklom (ni del uradnega seznama).
 E: posamezni osebki vrste, pobegle iz ujetništva (ni del uradnega seznama).
Nekaj vrst je istočasno uvrščenih v več kategorij, saj lahko opažanja izhajajo iz različnih populacij.

V predzadnjem stolpcu je naveden varstveni status vrste. Na prvem mestu je ikona kategorije ogroženosti po kriterijih Svetovne zveze za varstvo narave (IUCN; Rdeči seznam, različica 2012.2), na drugem pa je označena morebitna zaščita po direktivi Evropskega sveta 2009/147/EC, t. i. ptičji direktivi (kodificirana različica z dne 30. novembra 2009). Označen je za vrste, vključene v Prilogo I direktive; ta vsebuje vrste, ki veljajo za posebej ogrožene in se njihove habitate varuje, trgovina z živimi ali mrtvimi osebki pa je prepovedana. Varstveni status v Sloveniji ni posebej označen, saj so z Uredbo o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah zavarovane vse v Sloveniji prostoživeče vrste ptic, razen mlakarice, fazana, jerebice, domačega goloba, sive vrane, šoje in srake.

Zadnji stolpec je namenjen fotografiji vrste. Operjenost ptic se lahko bistveno razlikuje glede na starost, spol ter letni čas, zato slika ne ponazarja izgleda vseh predstavnikov vrste.

Plojkokljuni

Kure

Slapniki

Ponirki

Cevonosci

Veslonožci

Močvirniki

Plamenci

Ujede

Žerjavovci

Pobrežniki

Golobi

Papige

Kukavice

Sove

Ležetrudniki

Hudourniki

Vpijati

Plezalci

Pevci

Opombe

Sklici

Zunanje povezave 
 Društvo za opazovanje in preučevanje ptic Slovenije

Ptiči